Ernest August Hanowerski (1914–1987)
 Ernest August Hanowerski (ur. 1954)
 Ernest August Hanowerski (ur. 1983)

Zobacz też 
 Ernest August (elektor Hanoweru)